Skucani može se odnositi na:
 Skucani (Glamoč, BiH), naselje u BiH, općina Glamoč
 Skucani Vakuf, naselje u BiH, općina Sanski Most
 Stari Skucani, naselje u Hrvatskoj, općina Kapela